

Personnalités 

 André Gouzes, religieux dominicain français
 Gérard Gouzes, homme politique français

Voir aussi 

  Page d'homonymie

Homonymie de patronyme